Pascoli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Alessandro Pascoli (1669-1757), écrivain, philosophe, médecin italien ;
 Giovanni Pascoli (1855-1912), poète italien de langue latine et italienne ;
 Lione Pascoli (1673-1744), écrivain, critique d'art et économiste italien ;
 Maria Pascoli, connue sous le nom de plume de Mariù (1865-1953), femme de lettres italienne ;
 Mariù Pascoli, née Maria Letizia Pascoli (1935-2018), actrice enfant italienne.

Divers 
 (24826) Pascoli, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien